Название CRUX может означать:
 CRUX (городское ориентирование)
 CRUX (дистрибутив Linux)